Волоколамская эстакада — эстакада, составная часть развязки на Соколе.
 Волоколамская эстакада — эстакада в Тушино.